Ел Десео има више значења:

 Ел Десео (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Десео, Марио Толедо К. (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Десео (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Десео (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Десео (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Десео (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Десео (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Десео (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Десео (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Десео (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику